

Біловська сільська рада — сільське поселення, Ребріхинський район, Алтайський край
 Біловська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Біловська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край
 Біловська сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край